Plaats in Indonesië
Karang Tanding (Jarai), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Karang Tanding (Lintang Kanan), een plaats in het regentschap Empat Lawang van de provincie Zuid-Sumatra
Karang Tanding (Penukal Utara), een plaats in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra